Jméno a příjmení Florence Lee  má více známých nositelek:

 Florence Lee (1864) – americká filmová herečka (1864–1933), proslulá zejména rolí babičky v Chaplinově velkofilmu Světla velkoměsta
 Florence Lee (1888) – americká filmová herečka (1888–1962)